Handwritten – album dei The Gaslight Anthem del 2012
Handwritten – album di Shawn Mendes del 2015